Veringen heißen:

 Grafschaft Veringen, auf der Schwäbischen Alb im heutigen Baden-Württemberg
 Veringenstadt, Stadt im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg (alt Markt/Stadt Veringen)
 Veringendorf, Dorf Veringen, heute Stadtteil von Veringenstadt, Baden-Württemberg
 Burg Veringen, im Laucherttal, Schwäbische Alb

 ein oberschwäbisches Adelsgeschlecht, siehe Veringen (Adelsgeschlecht)

Siehe auch: 

 Burg Neuveringen, bei Riedlingen